Песма Евровизије 1977. било је 22. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 7. маја 1977. у Вембли конференцијском центру у Лондону у Уједињено Краљевству. Био је то шести пут да је УК домаћин такмичења. Водитељ такмичења је била Анџела Рипон.

18 земаља је учествовало: Шведска се вратила након одсуства 1976. године, док је Југославија одустала од такмичења и неће се вратити све до 1981. године. Тунис је првобитно требало да учествује, али у последњем тренутку одустаје. Да нису одустали, били би жребовани да наступе четврти по реду. Француска је остварила своју пету и последњу победу освојивши 136 поена.

Резултати

Извођачи који су учествовали раније

Таблица расподеле гласова

Извори 

Песма Евровизије 1977.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1977.